De Vrije Academie, sinds 2005 Kunstencentrum Venlo en Omstreken geheten, is een fusie in 1965 tussen twee eerder opgerichte stichtingen in Venlo, Stichting Vrije Expressie en Kunstkring Kyra.

Stichting Vrije Expressie 
De Stichting Vrije Expressie werd in 1957 opgericht. Over deze stichting is niet veel bekend, behalve dat er plaats was voor slechts enkele disciplines: toneel, ballet en – in beperkte mate – muziek. De stichting werkte in verschillende ruimtes verspreid over de stad.

Kunstkring Kyra 
De Noord- en Middenlimburgse kunstkring Kyra, in 1965 opgericht door o.a. Walter de Bruin en Sef Moonen, wilde onder meer de aandacht vestigen op kunstenaars uit de eigen streek. Bij de komst van het Cultureel Centrum benadrukte de groep van meet af aan dat hier vooral eigentijdse kunst aan bod moest komen. Een half jaar na oprichting werden al fusiegesprekken gevoerd met de Stichting Vrije Expressie voor de totstandkoming van een bredere kunstzinnige stichting, de Venlose Vrije Academie.

Fusies en verhuizingen 
In 1965 besloot een studiecommissie, gevormd uit leden van het bestuur van de Stichting Vrije Expressie en leden van de Kunstkring Kyra, tot oprichting van de Venlose Vrije Academie. Wel bleef de benaming Vrije Expressie bestaan, als afdeling, met in het bijzonder de taak om kinderen te helpen met hun creatieve vorming.
In haar beginjaren moest de nieuwe stichting zich behelpen met verschillende locaties die waren verspreid over de stad. Vanaf 1975 kreeg de Vrije Academie eigen huisvesting in een voormalige tricotagefabriek aan de noordzijde van het stadscentrum. 

In 1982 fuseerde de Vrije Academie wederom. Nu met de muziekschool Venlo en ging verder onder de naam Stichting Kunstzinnige Vorming Noord-Limburg. Het aanbod van de nieuwste fusiestichting bestrijkt nagenoeg alle kunstzinnige disciplines: toneel, dans, muziek, fotografie en allerlei vormen van beeldende kunst.
In 2004 verhuisde de stichting, vanwege capaciteitsproblemen, wederom. Nu naar het Goltziusgebouw. Daar ging de SKV Noord-Limburg in 2005 failliet door een slecht functionerend bestuur, maar uit de as stond een nieuwe organisatie op: Kunstencentrum Venlo en Omstreken. Deze organisatie weet wel het hoofd boven water te houden en weet zelfs een groei te realiseren van 53%.

Naast de Venlose (hoofd)vestiging zijn er heden (2011) dependances in Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.

Externe link
http://www.kunstencentrumvenlo.nl

Kunst in Venlo
Onderwijs in Venlo